Ruca puede ser:
 La vivienda tradicional de los mapuches. Ver Ruca;
 Una planta silvestre de flores violáceas, también llamada oruga. Ver Eruca vesicaria.
 "Nuestra Ruca", canción de Ibrahim Ferrer.
 Ruca, comuna francesa de Côtes-d'Armor.
 Ruča, localidad croata del condado de Zagreb.
 En El Salvador, México y Perú es un término popular para referirse a una anciana.